Драгана Зарич (; родилась 1 августа 1977 года во Вршаце, Югославия) — бывшая теннисистка из Сербии и Черногории.

 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2001).
 Победительница 28 турниров ITF (4 — в одиночном разряде).

Общая информация 
В ходе своей активной игровой карьеры Драгана предпочитала действовать по всему корту. Любимый удар — завершающий у сетки. Любимое покрытие — хард. Теннисный кумир — Борис Беккер. Любимый турнир — Уимблдон.

Описывает себя как обычная, скромная, доброжелательная и сильная. Любит теннис потому, что это индивидуальный вид спорта.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (4)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (40)

Победы (24)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 1 августа
Теннисисты Сербии и Черногории
Родившиеся во Вршаце